Streek steht für:

 Streek (Varel), Ortsteil der Stadt Varel im Landkreis Friesland, Niedersachsen
 früherer Name von Sandkrug (Hatten), Ortsteil der Gemeinde Hatten im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 ein Abschnitt des Flusses Alster, siehe Alster #Streek
 Sander van de Streek (* 1993), niederländischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Streck
 Streeck
 Zaanstreek